Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 203 dans le monde.

 Route fédérale 203 en Allemagne
 Route 203 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 203 au Québec, Canada
 Route 203 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Autoroute A203 en France
 Route départementale 203 dans le Puy-de-Dôme, France
 Route régionale 203 en Slovénie
  dans certains pays